Pálffy János (1664–1751) nádor, hadvezér
Pálffy János (1797–1879) főispán
Pálffy János (1804–1857) politikus, író
Pálffy János (1829–1908) műgyűjtő, főispán, főrendiházi tag
Pálffy János (1857–1934) földbirtokos, vadgazda, főrend, főispán, császári és királyi kamarás, Nagyküküllő vármegye főispánja, magyar királyi huszárfőhadnagy
Pálffy János (1874–1958) plébános, vértanú

Jegyzetek